CAM har flere betydninger:
 Computer aided manufacturing
 Centre for Arctic Environmental Medicine
 Crassulacean acid metabolism
 CAM-plante
 Conditional access module (digitalt tv-kort)
 Forkortelse af kamera
 Webcam
 CAM (optagelse)
 CAM-skib - Catapult Aircraft Merchantman-skib